Armata României
România
Însemne